Croix de guerre 1939-1945 – onorificenza assegnata in Francia tra il 1939 e il 1945
Croix de guerre 1914-1918 – onorificenza assegnata in Francia tra il 1914 e il 1918
Croix de guerre 1940-1945 – onorificenza assegnata in Belgio tra il 1939 e il 1945
Croix de guerre 1914-1918 – onorificenza assegnata in Belgio tra il 1914 e il 1918

Pagine correlate 

Croce di guerra